Провинция Сан-Антонио  () — провинция в Чили в составе области Вальпараисо.

Включает в себя 6 коммун.

Территория — 1511,6 км². Численность населения — 168 046 жителей (2017). Плотность населения — 111,17 чел./км².

Административный центр — город Сан-Антонио.

География 
Провинция расположена на юге области Вальпараисо.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Вальпараисо
 на востоке — провинция Мелипилья
 на юге — провинция Качапоаль
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 6 коммун:
 Сан-Антонио (админ. центр — Сан-Антонио).
 Альгарробо (админ. центр — Альгарробо).
 Эль-Киско (админ. центр — Эль-Киско).
 Эль-Табо (админ. центр — Эль-Табо).
 Картахена (админ. центр — Картахена).
 Санто-Доминго (админ. центр — Санто-Доминго).

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Крупнейшие населённые пункты

Примечания 

Провинции Чили